

Animali 
 Eudorcas thomsonii ("Gazzella di Thomson") – specie di gazzella, dal nome dell'esploratore Joseph Thomson
 Sphenophryne thomsoni ("Rana sdentata di Thomson") – specie di rana, dal nome del britannico Basil Thomson

Aziende 
 discendenti delle aziende fondate da Elihu Thomson
 Thomson-Houston Electric Company (1883-1892) – storica azienda statunitense, in seguito denominata General Electric
 Compagnie française Thomson-Houston (1893-1966) – storica azienda francese, in seguito denominata Thomson-Brandt
 British Thomson-Houston Company (1896-1928) – storica azienda britannica, in seguito denominata Associated Electrical Industries
 Thomson-Brandt (1966-1982) – azienda francese di elettronica, in seguito denominata Thomson SA
 Thomson-CSF (1968-2000) – azienda francese di elettronica, in seguito denominata Thales
 Thomson SA (Thomson Consumer Electronics, Thomson Multimedia, 1982-2010) – azienda francese di elettronica, in seguito denominata Technicolor
 SGS-Thomson (1987-1998) – azienda franco-italiana di semiconduttori, in seguito denominata STMicroelectronics
 Sprague-Thomson – convoglio della metropolitana di Parigi

 discendenti delle aziende fondate da Roy Herbert Thomson, 1st Baron Thomson of Fleet
 International Thomson Organization Ltd. (ITOL) (1978-1989) – azienda canadese nel settore dell'editoria, del turismo e delle risorse naturali
 Thomson Newspapers Ltd. (1965-1989) – azienda canadese nel settore dell'editoria
 Thomson Corporation (1989-2008) – azienda canadese nel settore dei mass-media e dell'informazione (fusione di ITOL e Thomson Newspapers)
 Thomson Reuters (dal 2008) – azienda canadese nel settore dei mass-media e dell'informazione (fusione di Thomson Corporation e Reuters Group)
 Thomsonfly (2004-2008) – storica compagnia aerea britannica di linea e charter, in precedenza chiamata Britannia Airways (1961-2004) e in seguito alla fusione con First Choice Airways (2004-2008) conosciuta come Thomson Airways

 di proprietà di TUI Group, ma in precedenza di Thomson Corporation
 Thomson Airways – compagnia aerea britannica
 Thomson Cruises – compagnia di navigazione britannica
 Thomson Holidays – tour operator britannico

 altre aziende
 L.H. Thomson – azienda statunitense di componenti aeronautici e di biciclette
 Thomson – casa automobilistica australiana, attiva a Melbourne dal 1896 al 1901
 Thomson – casa automobilistica statunitense, attiva a Filadelfia dal 1900 al 1902
 Thomson – casa automobilistica francese, attiva a Talence dal 1913 al 1928
 Thomson Directories / Thomson Local – azienda britannica editrice di un elenco telefonico di tipo «Pagine gialle»
 Thomsons Online Benefits – azienda britannica di software per la gestione dei dipendenti e fringe benefit

Geografia 

 Diga di Thomson – diga sul fiume Thomson nello Stato di Victoria
 Thomson (fiume Queensland) – fiume nello Stato di Queensland
 Thomson (fiume Victoria) – fiume nello Stato di Victoria
 Thomson (Geelong) – sobborgo della città di Geelong

 David and Mary Thomson Collegiate Institute – istituto scolastico di Toronto

 Thomson (Singapore) – sobborgo della città di Singapore
 Thomson (strada) – strada della città di Singapore
 Thomson-East Coast MRT Line – linea della metropolitana di Singapore

 Diga di Thomson (Minnesota) – diga sul fiume Saint Louis, vicino Thomson nella Contea di Carlton, Minnesota
 Thomson (Georgia) – città della Contea di McDuffie, Georgia
 Thomson (Illinois) – villaggio della Contea di Carroll, Illinois
 Thomson (Minnesota) – città della Contea di Carlton, Minnesota
 Thomson Correctional Center – prigione di massima sicurezza vicino Thomson (Illinois)

Persone

Scienza 
 Cubica di Thomson – in geometria, luogo di un triangolo rappresentabile con le coordinate trilineari
 Effetto Gibbs-Thomson – fenomeno della termodinamica
 Effetto Joule-Thomson – fenomeno della termodinamica
 Effetto Thomson – fenomeno della termoelettricità
 Figure di Widmanstätten (struttura di Thomson) – tessitura di meteoriti ferrose scoperta da G. Thomson
 Modello atomico di Thomson (Plum pudding model) – ipotesi sulla struttura dell'atomo proposta da Joseph John Thomson
 Problema di Thomson – problema sull'energia potenziale elettrica proposto da Joseph John Thomson
 Scattering Thomson – fenomeno della fisica spiegato da Joseph John Thomson
 Thomson – indicato con "Th", unità di misura di massa/carica utilizzata in spettrometria di massa
 Thomson – abbreviazione standard del botanico Thomas Thomson
 Thomsonite – nome di due minerali tettosilicati, in onore di Thomas Thomson
 Thomsonite-Ca – 
 Thomsonite-Sr –

Tecnologia 
 Thomson MO5, MO6, TO7, TO8, TO9, TO16 – microcomputers prodotti dalla Thomson SA
 Thomson-Houston Crotale – arma di difesa aerea a breve raggio

Pagine correlate 
 Thompson